61. Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 4-5 marca 1989 roku w Tomaszowie Mazowieckim na torze Pilica.

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

1989 w polskim sporcie
1989 w sportach zimowych
Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
Zawody sportowe w Tomaszowie Mazowieckim